Seznam armad z zaporedno številko 27.

Seznam 
 27. armada (Japonski imperij)
 27. armada (Kitajska)
 27. gardna raketna armada (Ruska federacija)
 27. armada (ZSSR)

Glej tudi